Studena Croatia Open Umag 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2011 roku w Umag na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Chorwacji